La route départementale 304, ou RD 304, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Valernes à Melve.
 dans le département de la Sarthe, elle relie Le Grez à La Chartre-sur-le-Loir, reprenant l'ancienne RN 823, déclassée en 1972.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes de la Sarthe

304